William Thomson kan syfta på bland andra:

* William Thomson, 1:e baron Kelvin (1824–1907), brittisk fysiker
 William Thomson (1819–1890), brittisk teolog
 William Mitchell-Thomson, 1:e baron Selsdon (1877–1938), brittisk politiker
 William Montgomery Thomson (1878–1963), brittisk general
 William Taylour Thomson (1813–1883), brittisk diplomat

Se även 

 William Thompson